Cobaltfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Cobalt und Fluor:

Cobalt(II)-fluorid, CoF2
Cobalt(III)-fluorid, CoF3